Agustín del Corral Llamas (Sahagún, Provincia de León, 16 de septiembre de 1923 – Palencia, 1 de noviembre de 2003), fue un profesor mercantil, profesor de matemáticas, fundador y director de varias academias y jefe de Contabilidad del ayuntamiento de Palencia y cofundador de la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Crucificado y Nuestra Madre Dolorosa de Palencia.

Biografía 

Hijo del ilustre matemático y profesor José del Corral y Herrero (amigo de Julio Rey Pastor) y de Candelas Llamas Torbado. Era nieto, por tanto, del terrateniente y empresario de la burguesía de Sahagún Lucinio del Corral y Flórez y del médico y activo republicano Emiliano Llamas Bustamante, burgués de ideas progresistas y krausistas que fue dirigente del Partido Republicano Autónomo Leonés y presidente del Círculo de Recreo de Sahagún y que participó activamente en las Colonias Escolares promovidas por la Institución Libre de Enseñanza.

Su abuelo Lucinio del Corral y Flórez contaba entre sus amistades con la del acaudalado y anticlerical escritor Rogelio Herques Ibarreta, hereje que fue excomulgado por escribir La religión al alcance de todos, obra considerada peligrosa y blasfema por la Iglesia católica.

Los antepasados de Agustín del Corral Llamas estaban emparentados con el filósofo y político español e historiador e introductor de la filosofía moderna Patricio de Azcárate Corral, y el hijo de este, el jurista, pensador, historiador, escritor y político krausista Gumersindo de Azcárate y, por ende, también con el político republicano y liberal Justino de Azcárate y el hermano de este, el diplomático e historiador Pablo de Azcárate y Flórez (ambos exiliados durante el franquismo y el segundo, padre del dirigente del PCE -y firme partidario del eurocomunismo luego enfrentado a Carrillo- Manuel Azcárate), e igualmente les unían lazos de parentesco con los políticos progresistas de finales del siglo XIX y principios del XX Lesmes Franco del Corral y su hijo Modesto Franco Flórez del Corral. En su juventud conoció a Manuel Fraga Iribarne ya que la esposa de este, Carmen Estévez, y su familia tenían una finca en Sahagún.

 Agustín del Corral Llamas nació en Sahagún donde pasó sus primeros años de infancia. En su adolescencia se trasladaría a Reinosa donde fue destinado su padre, José del Corral y Herrero, que sería director de su instituto durante los duros años de la Guerra Civil Española. Agustín del Corral se vería obligado a afiliarse al SEU (1937-1938) aunque nunca participaría activamente. En los años cuarenta se trasladó con sus padres a Palencia. Estudió en Madrid la carrera de Comercio aunque haría constar su suficiencia en la Escuela Superior de Comercio de Gijón de donde recibiría la titulación de profesor mercantil en el año 1947. Poco después y ya en Palencia montaría la famosa Academia San Luis con otros dos profesores y cuya dirección espiritual estuvo a cargo de un jesuita salmantino, el Rvdmo. Padre Álvarez. Durante su etapa al frente de las academias ayudó a muchos jóvenes procedentes de familias de escasos recursos a completar su formación apoyándolos también en sus circunstancias personales. La Academia “San Luis” fue oficialmente autorizada por el Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid. Fundada en 1948, fue modelo de Academias en España, destacada como ejemplar en la Asamblea Internacional de Congregaciones Marianas de Roma 1950 y en las Asambleas Regionales de Salamanca 1956 y Santander 1957. Entre sus alumnos estuvieron Francisco Aguado, profesor mercantil y director de la Subagencia urbana número 12 del Banco Santander en Madrid; José María Tejero, jefe de Administración de la Metro-Goldwyn-Mayer en Bogotá (Colombia), o Urbano Vaz, perito mercantil y jefe de Administración de Electrolisis del Cobre S. A.<ref>Memoria de la Academia San Luis – Décimo Aniversario – 1948 – 1958, impreso en los talleres tipográficos Mazo – Artes Gráficas – Palencia, Publicidad: Izquierdo</ref>

La Academia “San Luis” preparaba a peritos y profesores mercantiles, auxiliares de empresa y de banca diplomados, intérpretes de francés e inglés, preparaba también para bachiller (ingreso, primero, segundo, tercero, cuarto, reválida –enseñanza libre-) y magisterio, además de tener escuela preparatoria de niños dirigida por maestros nacionales. Enseñaban cultura general (Literatura Española y Literatura Universal, Geografía económica, Historia de la Cultura, Caligrafía, Gramática Española, Aritmética mercantil, Taquigrafía y Mecanografía, Composición y correspondencia comercial, etc.) –con carreras cortas que no necesitaban bachiller para empezar según el plan de la época: eran los diplomados por Escuelas de Comercio, la preparación era de 150 pesetas mensuales y no se realizaban gastos en libros por cuanto la Academia proporcionaba los apuntes gratuitos-, se enseñaba asimismo francés,  inglés, alemán, latín y griego, contabilidad y cálculo mercantil y preparaban para oposiciones.

El 28 de agosto de 1950 Agustín del Corral Llamas contrae matrimonio en la Iglesia de la Compañía de Palencia con Marina Romero García (Corrales, Zamora) que abandonó a muy corta edad su pueblo para irse a vivir a Palencia con unos tíos y con su primo hermano, José Fernández Ventura, futuro notario y padre de la escritora Lourdes Fernández-Ventura. Agustín del Corral Llamas y Marina Romero García tuvieron una única hija, Ana I. del Corral Romero, cuyo padrino de confirmación fue el amigo de la familia, periodista, poeta y escritor Antonio Álamo Salazar, que fue director de Diario Palentino de 1977 a 1981, y fallecido trágicamente en accidente de tráfico en 1981. Ana I. del Corral Romero, mujer moderna de ideas progresistas y simpatizante de Adolfo Suárez en su juventud que, no obstante, tendrá la desgracia de ser víctima de la brutal violencia de género en su terrible matrimonio hasta su separación, estudió un año de Ciencias Biológicas en la Universidad de Salamanca antes de ingresar en la Diputación de Palencia aunque luego viviría en La Coruña y Toledo antes de volver a Palencia.

A principios de los años cincuenta Agustín del Corral Llamas junto a otros profesores de la Academia y miembros de los Luises o los Kostkas y dirigidos por el Padre Álvarez funda la que durante muchos años fue la Cofradía más joven de Palencia, la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Crucificado y Nuestra Madre Dolorosa con sede en la Iglesia de San Francisco entre cuyos pasos de Semana Santa se encuentra la valiosa talla de Cristo crucificado de Alejo de Vahía, el paso más antiguo de la Semana Santa palentina que data de finales del siglo XV.VV.AA., Apasionarte: pasos de Palencia. Exposición iconográfica, Cálamo, Palencia

Otra de las academias que fundó y en que trabajó Agustín del Corral fue la Academia Hispano que se situaba en el bello edificio de la calle Mayor de Palencia proyectado por el conocido arquitecto Jerónimo Arroyo y que hoy alberga el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Posteriormente Agustín del Corral Llamas daría clases de matemáticas en el Centro Sindical de FP Virgen de la Calle donde sería jefe de Estudios siendo director Carlos Casares López.

Finalmente (desde 1966) fue jefe de Contabilidad del ayuntamiento de Palencia con alcaldes como Juan Mena de la Cruz o Francisco Jambrina Sastre y se jubilaría, veinte años después, en marzo de 1986 antes de cumplir los 63 años. Durante este tiempo realizó y participó en distintos cursos y actividades del Instituto de Estudios de la Administración Local. Su dedicación y brillantez en la Intervención del ayuntamiento palentino haría que todo el pleno realizara un voto de reconocimiento a su labor en varias ocasiones. Tanto en 1974 como, años después, ya en democracia. Además algunos de los concejales, de muy distintos partidos, habían sido alumnos suyos años atrás ya que, al igual que su padre, José del Corral y Herrero, dio clases a varias generaciones de palentinos.

A pesar de ser un hombre de aula y oficina, era un gran amante de la naturaleza y fue miembro de la Asociación Amigos del Monte "El Viejo" y del Club del Espigüete. Gustaba mucho de los paseos por el campo y adoraba los animales, especialmente los perros.

Falleció el 1 de noviembre de 2003 a los ochenta años. Apenas ocho meses después, el 26 de junio de 2004 fallecería su esposa, Marina Romero García, tras una enfermedad neurodegenerativa severa y muy dura. Sus nietos Joaquín José (1986) y David (1990) fallecieron al poco de nacer y su nieto Alberto (1992-2010), hemipléjico y con parálisis cerebral, falleció el 18 de marzo de 2010 a los 17 años. Su única hija Ana I. del Corral Romero, funcionaria de la diputación de Palencia, falleció el 25 de abril de 2013La Diputación de Palencia homenajea a los trabajadores fallecidos en 2013, entre ellos, a Ana I. del Corral Romero Diario Palentino, 21 de diciembre de 2013 tras un cáncer fulminante sobreviviendo solo desde entonces su nieto -el hijo de Ana I. del Corral Romero a la que estaba muy unido por todas sus vivencias-, el intelectual y experto en Lingüística, Miguel Ángel del Corral (1988), seguidor de las corrientes del funcionalismo lingüístico en España y estudioso de la obra de Emilio Alarcos Llorach, Salvador Gutiérrez Ordóñez o Leonardo Gómez Torrego, entre otros.

Agustín del Corral Llamas era primo carnal de José María del Corral Nogales, hijo predilecto de la villa de Sahagún que hoy da nombre a una calle de dicha localidad. También era primo carnal del actor Rafael Llamas Olaran y del profesor José María Llamas Olaran (represaliado por el franquismo, durante su etapa de estudiante se afilió a Izquierda Republicana) –ambos emigrados a México-, padre este último de la comunicadora mexicana María Victoria Llamas, de la actriz mexicana María Eugenia Llamas y del actor mexicano José Ángel Llamas.

La hermana de su abuela Dolores Herrero del Corral fue la alcaldesa de Castromocho Candelas Herrero del Corral, una de las primeras mujeres alcaldesas de España. Su otra abuela, Candelas Torbado Flórez, era hermana del conocido arquitecto Juan Crisóstomo TorbadoLos Torbado: el Patrimonio leonés y la evolución de la Restauración arquitectónica en España, Javier Pérez Gil, Revista de Historia del Arte, núm. 12 (2013), Universidad de León: La Historia de la Restauración arquitectónica en el siglo XX en León tiene en los arquitectos Juan Crisóstomo Torbado Flórez y Juan Torbado Franco a dos de sus protagonistas más destacados. A través de su biografía y obra puede comprobarse tanto el distinto sesgo teórico de padre e hijo como la evolución que, en un contexto más amplio, experimentaron los criterios de Restauración, desde la lenta consolidación del conservacionismo en las primeras décadas de la centuria hasta la aparente vuelta a los planteamientos estilísticos

Su tatarabuelo, Juan Antonio del Corral y de Mier (1796-1869), rico hacendado y labrador propietario y nieto del hidalgo Manuel Gregorio del Corral y Soberón (1728-1792), además de 2º Comandante del Batallón de la Milicia Nacional en Sahagún, fue diputado a Cortes por León en 1836, en las Cortes constituyentes de ese año, de 1836 a 1837, jurando la Constitución española de 1837, obra de los progresistas, del 18 de junio de 1837, que Juan Antonio del Corral juró el 8 de julio de ese mismo año.Estadística del personal y vicisitudes de las Cortes y de los Ministerios de España: desde el 29 de setiembre de 1833, en que falleció el Rey Don Fernando VII, hasta el 11 de setiembre de 1858, en que se disolvió el Congreso de los diputados. Juan Antonio del Corral formó parte de la comisión encargada de la ley electoral. También será Juan Antonio del Corral, junto a otros dos diputados, el coronel Luis de Sosa y el magistrado y poeta Pascual Fernández Baeza, quien recomiende al ministro de Gobernación el nombramiento como oficial primero político del Gobierno Civil del periodista, historiador y escritor satírico Modesto Lafuente y Zamalloa pues no había duda ya de que los escritos liberales de este último eran conocidos en la provincia de León desde el 4 de abril de 1837 gracias a la publicación de Fray Gerundio a pesar de que fue crítico con la desamortización de Mendizábal. El padre de su tatarabuelo Juan Antonio del Corral y de Mier, es decir, su trastarabuelo Francisco Antonio del Corral y Soberón, natural de Castro-Cillorigo (Liébana) e hijo de hidalgo, fue uno de los compradores que se aprovecharon de la desamortización de Mendizábal adquiriendo tierras y propiedades que hasta entonces habían permanecido en manos del clero tal como detalla el sociólogo Pedro Arbeo Sánchez en La Sociedad Económica de Amigos del País de Liébana en el siglo XIX.

 Ancestros 

 Fuentes 
 Memoria de la Academia San Luis – Décimo Aniversario – 1948 – 1958, impreso en los talleres tipográficos Mazo – Artes Gráficas – Palencia, Publicidad: Izquierdo.
 Forja – Asociación de antiguos alumnos – Palencia – Enero, 1973 – Centro Sindical de Formación Profesional “Virgen de la Calle”. Imp. “Ntra. Sra. del Pilar”, Mayor, 160, Palencia, 1973. Depósito legal: P -8 1973.
 El Diario Palentino – El día de Palencia'' - 24 de enero de 1974.

Referencias 

Profesores de la provincia de León
Nacidos en Sahagún (España)